Howard este un nume propriu din arealul de vorbire la limbii engleze, care se poate referi la diferite denumri geografice și persoane

Denumiri geografice

Australia 

 Howard, statul Queensland

Statele Unite ale Americii 

 Howard, statul 
 Howard, statul 
 Howard, statul 
 Howard, statul 
 Howard, statul 
 Howard, statul 
 Howard, statul 
 Howard, statul 
respectiv
 Howard City, statul   
 Howard Lake, statul 
 Howards Grove, statul

Nume de persoane

Nume de familie 
 Howard Carter (arheolog),  descoperitorul mormântului Tutankhamon
 Howard Carter (sportiv), jucător american de baschet
 Howard Carter (pastor), evangelist penticostal
 Catherine Howard
 John Howard
 Henry Howard
 James Newton Howard

 Leslie Howard
 Susan Howard
 Trevor Howard

Prenume (primul sau al doilea) 

 William Howard Taft (1857 - 1930), politician american, cel de-al douăzeci și șaptelea președinte al  (între 1909 și 1913)
 Howard Hughes
 Howard Keel
 Howard Staunton
 John Howard Northrop
 John Howard Yoder

Alte utilizări 

 Howard University

Vezi și 

 Comitatul Howard (dezambiguizare)

Nume de familie
Nume proprii